A National Basketball Association 1970–1971-es szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 25. szezonja volt. A győztes a Milwaukee Bucks lett, amely a döntőben összesítésben 4–0-ra nyert a Baltimore Bullets ellen. Az alapszakasz és a döntő legértékesebb játékosa is Lew Alcindor (Kareem Abdul-Jabbar) lett. A Milwaukee az alapításuk (1968) utáni harmadik évben lett bajnok.

A NBA-hez három csapat, a Portland Trail Blazers, a Buffalo Braves és a Cleveland Cavaliers csatlakozott. Velük együtt 17 csapatos lett a bajnokság.

A csapatokat két konferenciára osztották (nyugati és keleti), ezen belül pedig két–két divíziót alakítottak ki. A rájátszásba mindegyik divízióból az első két helyezett, összesen nyolc csapat jutott be.

Alapszakasz

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük.
Csoportok betűjelei
P = Pacific (Csendes-óceáni)
M = Midwest (Középnyugati csoport)
A = Atlantic (Atlanti)
C = Central (Központi)

Díjak 
Legértékesebb játékos: Lew Alcindor
Az év újonca: Dave Cowens, Geoff Petrie

All-Star-mérkőzés 

MVP: Lenny Wilkens
Vezetőedzők: Larry Costello (Nyugat), Red Holzman (Kelet)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba